Die Liste der Städte in Maine nach Einwohnerzahl enthält alle Orte im US-Bundesstaat Maine sortiert nach ihrer Einwohnerzahl, die mindestens eine Bevölkerung von 10.000 aufweisen.
Stand 1. Juli 2019

Siehe auch 
Liste der Städte in Maine

Einzelnachweise 

!
Maine, Einwohnerzahl